«Октябрьская» — название станций метро:


Россия 
 Москва:
 Октябрьская (станция метро, Калужско-Рижская линия)
 Октябрьская (станция метро, Кольцевая линия)
 Октябрьская (станция метро, Новосибирск)
 Алабинская (станция метро) (проектное название)

Украина 
 Октябрьская (станция метро, Донецк) (строится)
 Октябрьская (станция метро, Киев) (название с 1971 до 1993 года)
 Октябрьская (станция метро, Харьков) (строится)

Белоруссия 
 Октябрьская (станция метро, Минск)

Казахстан 
 Райымбек батыра (станция метро) (проектное название)